Sarısu – centro abitato del distretto di Beyləqan, in Azerbaigian
 Sarısu – centro abitato del distretto di Göygöl, in Azerbaigian
 Sarısu – centro abitato del distretto di Imishli, in Azerbaigian